Куршум може да се отнася до:

 Куршум – елемент от устройството на патрона
 Звуков куршум – историческо название (2002) на акустичните оръдия
 Вътреушни слушалки с формата на куршум, в производство от 2013
 Куршум (филм) – индийски трилър филм